RKD steht als Abkürzung für:

 Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, niederländisches Dokumentationszentrum
 Seit 2014: RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis
 Rotkreuzdienst, eine militärische Abteilung des Schweizerischen Roten Kreuzes
 Bahnhof Kandel nach DS 100

Abkürzung